Блумингдејл има више значења:
 Блумингдејл (Флорида)
 Блумингдејл (Тенеси)
 Блумингдејл (Џорџија)
 Блумингдејл (Њу Џерзи)
 Блумингдејл (Илиноис)
 Блумингдејл (Индијана)
 Блумингдејл (Мичиген)
 Блумингдејл (Охајо)